Матишов — фамилия; имеет женскую форму Матишова.
 Матишов, Геннадий Григорьевич (род. 1945) — российский океанолог, действительный член РАН, директор Мурманского морского биологического института, председатель Южного научного центра РАН.
 Матишов, Дмитрий Геннадьевич (1966—2015) — российский учёный, доктор географических наук, член-корреспондент РАН.